Тиридат I (Аршак II) — царь Парфии, правил приблизительно в 248/247 — 211 годах до н. э. Из династии Аршакидов, брат Аршака I.

Правление

Противостояние с Селевком II Каллиником 
Вместе с братом Аршаком I Тиридат участвовал в завоевании Парфии. Аршак I погиб в этих завоевательных походах на стадии основания державы и наследовавшего ему Тиридата можно считать подлинным основателем Парфянского царства. Вступив на престол, Тиридат принял имя Аршака II; все парфянские цари в дальнейшем носили тронное имя Аршак, что создает значительные трудности для историков.

Продолжая завоевательную политику своего брата, Аршак II направился против Бактрии, но получил отпор от армии Диодота I. В 239 году до н. э. парны вторглись в Парфиену, разгромили Андрагора и в 238 году до н. э. овладели этой областью, населённой родственными парнам оседлыми парфянами, с которыми парны впоследствии слились. Следующим шагом Аршака было завоевание Гиркании в 235 году до н. э. и Комисены. Опасаясь как сирийского царя Селевка II, так и бактрийского царя Диодота I, Аршак создал грозное войско. Смерть Диодота устранила опасения, которые могли быть у Аршака, и его союз с сыном умершего бактрийца, которого также звали Диодот, придал парфянскому правителю дополнительную силу.

Селевкидский царь Селевк II не мог сразу заняться восстановлением своей власти в восточных сатрапиях. Его отвлекали борьба с Египтом и династические распри, и только в 232/231 году до н. э. он оказался в состоянии выступить в восточный поход. Первоначально селевкидские войска имели успех. Когда сирийская армия вступила на парфянскую землю, Аршак со своими отрядами всадников отступил к степям, где ему удобнее было маневрировать и использовать свою конницу против тяжёлой сирийской армии. Кроме того, в степях на берегах Аральского моря и Окса его должны были поддерживать племена апасиаков, с которыми у парнов были давние связи. Эта тактика Аршака принесла свои плоды: селевкидская армия понесла урон в результате внезапных атак быстрых конных отрядов парнов в привычной для них степной обстановке. Сирийцы были разбиты, и в дальнейшем парфяне ежегодно отмечали эту победу как день своей независимости. Афиней со ссылкой на Посидония заявляет, что Селевк II даже попал в плен к парфянам и некоторое время жил при дворе Аршака, где с ним, впрочем, обращались по-царски.

Другие источники утверждают, что с запада пришли неблагоприятные вести о династических распрях, и Селевк вынужден был спешно покинуть восточные границы и отправится с войском в Антиохию. Однако перед тем как покинуть Парфию, Селевк II вступил в переговоры с Аршаком и признал его властителем Парфии и Гиркании на вассальных правах, рассчитывая, по-видимому, разделаться с ними в будущем.

Укрепление царства 
Дальнейшее длительное правление Аршака II прошло в мире и спокойствии. Этот период был использован Аршаком для укрепления своих позиций на северо-востоке Ирана. По-видимому, ещё до этого им была построена крепость Дара в Апаварктикене (близ совр. Абиверда). Аршак занялся усилением своей армии и укреплением поселений. Центром его государства была Парфиена. Вполне вероятно, что термин «парфяне» применялся к парнам в этот период после того, как они заняли сатрапию Парфиена, и впоследствии, без сомнения, они сами стали использовать это обозначение. Поэтому изначально Парфиена следует понимать как географический термин; затем, в форме «парфянин», оно стало названием народа, когда захватчики-парны начали расширять своё царство. Тут в городе Нисе, вплоть до I века н. э. находились родовые усыпальницы его преемников, царей Аршакидской династии. Столицей нового государства стал город Гекатомпил (около совр. Дамгана). Юстин отмечает:
 
«Затем, после того как Селевк из-за вновь вспыхнувших мятежей был вынужден возвратиться в Азию, Арсак, получив передышку, приводит в порядок Парфянское царство, набирает войско, закладывает крепости, укрепляет города и основывает на горе Апаортене город под названием Дара, местоположение которого таково, что нет другого города, более укрепленного [природой] и более очаровательного. Ибо Дара со всех сторон опоясана крутыми скалами, так что для охраны её нет нужды в защитниках, а плодородие окружающей её местности так велико, что город этот сам себя обеспечивает всем необходимым. И источников, и лесов столько, что воды в избытке хватает для орошения, да и охотой можно вдоволь наслаждаться. Таким образом, Арсак не только добился царской власти, но и устроил своё царство, отчего стал для парфян не менее достопамятным, чем Кир для персов, Александр для македонян, Ромул для римлян. Умер Арсак в глубокой старости. Память его парфяне чтили так, что с тех пор все парфянские цари нарекались именем Арсака».
 
Считается, что Тиридат I правил 37 лет, и концом его царствования принимается 211 год до н. э. Существует мнение о тождестве двух правителей Аршака I и Тиридата I (Аршака II).

Примечания

Литература 
 
 

Парфянские цари
Арсакиды
Правители Азии III века до н. э.